Circle Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Circle Theater (Indiana), NRHP-Nr. 80000058
 Circle Theater (Oklahoma), NRHP-Nr. 03000098